Kamurang (Cikalongkulon), een plaats in Indonesië
Kamurang (Tirtamulya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing